Józsa Imre (1828–1903) honvéd alszázados
 Józsa Imre (1948) mérnök, műszaki szakíró
 Józsa Imre (1954–2016) színész